Dades de la Temporada 2001-2002 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 31 de juliol de 2001: Pretemporada: AS Nancy 2 - Espanyol 4
 3 d'agost de 2001: Pretemporada: R Charleroi SC 1 - Espanyol 1
 4 d'agost de 2001: Pretemporada: Fulham FC 1 - Espanyol 2
 7 d'agost de 2001: Trofeu Ciutat de Lleida: UE Lleida 2 - Espanyol 2, l'Espanyol campió per penals
 11 d'agost de 2001: Pretemporada: Southampton FC 3 - Espanyol 4
 13 d'agost de 2001: Pretemporada: Everton FC 1 - Espanyol 0
 18 d'agost de 2001: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 3 - Olympiacos FC 1
 10 de setembre de 2001: S'inaugura la Ciutat Esportiva de Sant Adrià.
 22 de setembre de 2001: Lliga: Reial Madrid 5 - Espanyol 1
 22 de desembre de 2001: Lliga: Espanyol 2 - FC Barcelona 0
 3 de febrer de 2002: Lliga: Espanyol 2 - Reial Madrid 1

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Catorzena posició amb 47 punts (38 partits, 13 victòries, 8 empats, 17 derrotes, 47 gols a favor i 56 en contra).
 Copa d'Espanya: 32ens de final. Eliminat per la UE Lleida a la ronda de trenta-dosens (1-0).
 Copa Catalunya: Semifinals. Fou eliminat pel Terrassa FC a la ronda de semifinals (2-2 i penals).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 2001
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions esportives del 2001 a Catalunya
Competicions esportives del 2002 a Catalunya